Gabriel Da Costa (né le  à Melun) est un joueur franco-polonais de hockey sur glace.

Depuis la saison 2017-2018, il entraîne l'équipe de Strasbourg II qui évolue en  dans le Championnat de France de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2003, il débute en Ligue Magnus avec les Rapaces de Gap. Après 2 saisons, il intègre l'effectif du KH Zagłębie Sosnowiec en élite polonaise. Durant la saison 2007-2008, il joue pour le TMH Polonia Bytom. Pendant l'été 2010, il fait son retour en France dans le club de Dijon. Blessé dès le début du championnat, il ne joue que deux matchs sous les couleurs dijonnaises lors de la saison 2010-2011. Il remporte la Coupe de France 2012 avec les Ducs de Dijon.

Parenté dans le sport 
Ses frères Stéphane et Teddy jouent également au hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus|| 18|| 2|| 1|| 3|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 21|| 5|| 7|| 12|| 12|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 2005-2006|| KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraklasa|| 36 || 9 || 7 || 16 || 78 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2006-2007|| KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraklasa || 37 || 7 || 6 || 13 || 40 || 8 || 4 || 1 || 5 || 8
|- 
| 2007-2008|| TMH Polonia Bytom || Ekstraklasa ||34 || 8 || 10 || 18 || 67 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|- 
| 2008-2009|| KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraklasa || 39 || 4 || 6 || 10 || 22 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2009-2010|| KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraklasa || 30 || 8 || 12 || 20 || 24 || 10 || 1 || 3 || 4 || 4
|- 
| 2010-2011|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- || - || - || - || -
|- 
| 2010-2011||Ducs de Dijon || CdL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25|| 6|| 3|| 9|| 12||5||0||0||0||0
|-
| 2011-2012||Ducs de Dijon || CdL || 6|| 0|| 1|| 1|| 12||2||1||0||1||0
|-
| 2011-2012||Ducs de Dijon || CdF || 5|| 3|| 1|| 4|| 10||- || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 2 || 2 || 4 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 1 || 5 || 6 || 10 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015|| Ducs de Dijon 2 || Division 3 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0||- || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Ducs de Dijon 2 || Division 3 || 4 || 5 || 1 || 6 || 0||- || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Ducs de Dijon 2 || Division 3 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Étoile noire de Strasbourg 2 || Division 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Étoile noire de Strasbourg 2 || Division 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0||- || - || - || - || -

Références 

Naissance en février 1984
Naissance à Melun
Joueur français de hockey sur glace
Joueur polonais de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Dijon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93